Alexia (linguagem) — disfunção de linguagem em que é perdida a capacidade de ler
 Alexia da Grécia e Dinamarca (10/07/1965) — filha do rei Constantino II da Grécia
 Alexia, ou Alessia Aquilani (19/05/1967) — cantora pop italiana
 Alexia Dechamps (31/08/1968) — atriz brasileira nascida na Argentina
 Alexia dos Países Baixos e de Orange-Nassau (26/06/2005) —  filha do príncipe Guilherme Alexandre dos Países Baixos
 Alexandre (nome) — prenome

Desambiguações de prenomes